Андрей Дьяченко:
 Дьяченко, Андрей Александрович (род. 1982) — российский военный лётчик, майор, Герой Российской Федерации.
 Дьяченко, Андрей Васильевич (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Дьяченко, Андрей Фёдорович (1918—1991) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.